Пеперо́мия () — род многолетних вечнозелёных травянистых растений семейства Перцевые (Piperaceae), отличающийся большим разнообразием видов. Некоторые из них ценятся как декоративные и представлены в коллекциях ботанических садов.

Название происходит от греческих слов peperi — перец и omos — одинаковый, подобный.

Места произрастания 
Пеперомия произрастает в тропических районах Азии и Америки, где она растёт на деревьях, на гниющих стволах, в тени, под пологом леса, на рыхлых торфянистых почвах и иногда на скалах.

Биологическое описание 
 Листья пеперомий у разных видов очень разнообразны. Встречаются довольно запоминающиеся кожистые, сморщенные и блестящие листья, а также маленькие и тонкие. Окраска бывает светло- или тёмно-зелёной, коричневой, золотистой, серебристо-полосатой, с белыми или жёлтыми пятнами, разводами.
 Растение цветёт весной-летом, над его листьями поднимаются многочисленные цветоносы с соцветиями-колосьями, вид которых у разных видов значительно разнится. По мере созревания плодов на поверхности соцветия появляются маленькие суховатые ягоды, которые легко отделяются при касании.
 Высота растения варьирует от 15 до 50 см.
Распространено самоопыление, агентами перекрестного опыления выступают ветер и насекомые, такие как мухи-журчалки.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 1161 вид. Некоторые из них:

В цветоводстве 
Благодаря своим декоративным качествам, разнообразию видов и относительной неприхотливости пеперомии популярны в комнатном цветоводстве. Среди них есть кустовидные, прямостоячие и ампельные виды. Поскольку растут пеперомии довольно медленно, они часто используются в композициях.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Перечные
Флора Южной Америки